Râul Runcu este denumirea mai multor cursuri de apă, afluenți a râuri diferite, din varii bazine hidrografice, după cum urmează:

Râul Runcu 
 Râul Runcu, Anieș — curs de apă, afluent al râului Anieș din bazinul hidrografic Someș 
 Râul Runcu, Bârsa — (sau Râul Valea Runcului) afluent al râului Bârsa Tămașului din bazinul hidrografic Olt 
 Râul Runcu, Borcut — curs de apă, afluent al râului Borcut din bazinul hidrografic Someș 
 Râul Runcu, Călimănel — afluent al râului Călimănelul cel Tulbure, județul Harghita, din bazinul hidrografic Mureș 
 Râul Runcu, Cicârlău — curs de apă, afluent al râului Cicârlău din bazinul hidrografic Someș 
 Râul Runcu, Iada — curs de apă, afluent al râului Iada (adesea denumit incorect Râul Iad sau chiar Râul Iadului) din  bazinul hidrografic Crișuri
 Râul Runcu, Jaleș — este un curs de apă, afluent al râului Jaleș (Sohodol) din bazinul hidrografic Jiu. 
 Râul Runcu, Jiu — afluent al râului Jiu din bazinul hidrografic omonim, Jiu 
 Râul Runcu, Lotru — curs de apă, al treizeci și doilea afluent de stânga al râului Lotru 
 Râul Runcu, Mara — curs de apă, al doilea afluent de dreapta (din nouă) al râului Mara, care este la rândul său 18-lea afluent de dreapta (din cei 20) al râului Iza 
 Râul Runculeț, Mânăileasa — 
 Râul Runcu, Nadoșa — 
 Râul Runcu, Neagra Șarului — 
 Râul Runcu Mare — 
 Râul Runcu, Râul Mare —  
 Râul Runcu (Rebrișoara), Someșul Mare — 
 Râul Runcu, Săpânța — 
 Râul Runcu, Someșul Mare (Mititei) — (sau Râul Idieș sau Râul Idieci) este un curs de apă, afluent al râului Someșul Mare din bazinul hidrografic Someș.

Afluenți ai Raului Runcu 
 Râul Valea Bozii, Runcu — este un afluent al râului Runcu (Bârsa) din Bazinul hidrografic Olt.

Alte articole cu nume similare 
 Runcu, Gorj

Runcu, Raâul
Nume proprii
Toponime românești